The Comedians – titolo originale del film del 1967 I commedianti
 The Comedians – programma televisivo britannico degli anni 1970 e 1980
 The Comedians – serie televisiva statunitense del 2015
 The Comedians – serie televisiva italiana del 2017

Pagine correlate 
 The Comedian